Борис Пушкин:
 Пушкин, Борис Григорьевич (XVI—XVII века) — воевода.
 Пушкин, Борис Иванович (ок. 1590—1659) — дипломат, государственный деятель.
 Пушкин, Борис Сергеевич (1879—1939) — русский и советский архивист, декабристовед и москвовед.